est une expression anglaise signifiant « garder la foi ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 Keep the Faith, chanson de Bon Jovi présente sur l'album Keep the Faith sorti le  ;
 , chanson de KAT-TUN présente sur l'album Queen of Pirates Kat-Tun III sorti le  ;
 , chanson de Michael Jackson présente sur l'album Dangerous sorti le .
 Keep the Faith, chanson de Tako Gachechiladze représentant la Géorgie au concours Eurovision de la chanson 2017.

Album 

 , album de Black Oak Arkansas sorti en  ;
 , album de Bon Jovi sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Faith Evans sorti le .

Voir aussi 

 Keeping the Faith, titre original de Au nom d'Anna, film américain d'Edward Norton sorti en 2000.